Превра́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 170 км на південь від Орлеана, 75 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 302 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 573,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Превранж на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Превранж
 [ Розташування муніципалітету Превранж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер